Puschkinstraße steht für:
 Puschkinstraße (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Kaßberg, I–Z
 Puschkinstraße (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in der äußeren Altstadt (Erfurt) #Puschkinstraße
 Puschkinstraße (Halle (Saale)), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Nördliche Innenstadt
 Puschkinstraße (Heringsdorf), siehe Liste der Baudenkmale in Heringsdorf
 Puschkinstraße (Luckenwalde), siehe Liste der Baudenkmale in Luckenwalde
 Puschkinstraße (Lutherstadt Wittenberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Lutherstadt Wittenberg
 Puschkinstraße (Neuruppin), siehe Liste der Baudenkmale in Neuruppin #Baudenkmale in Neuruppin
 Puschkinstraße (Schwerin)
 Puschkinstraße (Torgau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Torgau (M–Z)
 Puschkinstraße (Trebbin), siehe Liste der Baudenkmale in Trebbin #Satzung zum Schutz des Denkmalbereichs Trebbin
 Puschkinstraße (Weimar)
 Puschkinstraße (Werder, Havel), siehe Liste der Baudenkmale in Werder (Havel)